

Patronyme 

 Jean-Baptiste Thiaudière de Boissy (1666-1729), historien français ;
 Edmond Thiaudière (1837-1930) poète, romancier et philosophe français.